Postismus steht für:
 eine dem Surrealismus nahestehende literarische Strömung der spanischen Literatur in den Jahren nach 1945, siehe Postismus (Literatur)
 Literaturformen, die sich von den gemäß der Systemtheoretischen Literaturwissenschaft möglichen Formen moderner Literatur zu unterscheiden trachten, siehe Systemtheoretische Literaturwissenschaft#Epochen moderner literarischer Kommunikation
 kultur- und sozialwissenschaftliche Konzepte und Theorien, die der Postmoderne zugerechnet werden und die Vorsilbe „Post“ im Namen haben, siehe Postmoderne